29 шахматная олимпиада проходила с 16 ноября по 4 декабря 1990 года в Югославии, в городе Нови-Сад.

В соревнованиях приняли участие 108 команд (Югославия была представлена тремя командами). В турнире приняло участие 636 шахматистов, среди которых 103 гроссмейстера и 121 международный мастер.

Было сыграно 3020 партий (Результаты 21 игры были отменены) по швейцарской системе в 14 туров.

Места определялись: 1. Количеством очков. → 2. Коэффициентом Бухгольца → 3. Количеством командных очков (КО).

Контроль времени: 40 ходов за 2 часа, затем 1 час на следующие 20 ходов.

Составы команд

СССР 
Иванчук, Гельфанд, Белявский, Юсупов, Юдасин, Бареев

США 
Сейраван, Гулько, Кристиансен, Бенджамин, Федорович, де Фирмиан

Англия 
Шорт, Спилмен, Нанн, Адамс, Чандлер, Ходжсон

Чехословакия 
Фтачник, Смейкал, Штол, П. Блатный, Мокрый, Грачек

Югославия 
Любоевич, П. Николич, Кожул, Дамлянович, Хулак, П. Попович

Китай 
Сюй Цзюнь, Е Цзянчуань, Е Жунгуан, Лян Цзиньжун, Линь Та, Ван Цзыли

Куба 
Ногейрас, А. Родригес, Аренсибиа, Вера, Эрнандес, Х. К. Диас

Исландия 
Х. Олафссон, Петурссон, Арнасон, Хьяртарсон, Стейнгримссон, Б. Йоунссон

Германия 
Хюбнер, Горт, Лоброн, Киндерман, Вальс, Бишофф

Индия 
Ананд, Баруа, Прасад, Муруган, Н. С. Бабу, Рависекхар

Итоговая таблица 
 М — место в итоговой турнирной таблице
 Б — Коэффициент Бухгольца
 Очки — сумма набранных очков всеми шахматистами (1 за победу шахматиста, ? за ничью, 0 — за поражение);
 КО — неофициальные командные очки (2 за победу команды, 1 — ничья, 0 — поражение).
 Жирным шрифтом набрано место соперника
 () — сумма набранных очков в матче всеми шахматистами.
 К — дополнительные команды.

Индивидуальные медали 

 Перфоманс-рейтинг:  Роберт Хюбнер 2734

 Доска 1:  Сенон Франко Окампос (9/12) и  Рауль Гарсиа (10½/14) = 75,0 %
 Доска 2:  Дибьенду Баруа 8½ / 11 = 77,3 %
 Доска 3:  Эгон Брестиан 9½ / 12 = 79,2 %
 Доска 4:  Роберто Мартин дель Кампо 7½ / 10 = 75,0 %
 1-я резервная:  Сати Хусари (Husari Satea) 6 / 7 = 85,7 %
 2-я резервная:  Лоло Кередиг Джонс 6 / 7 = 85,7 %

Примечания

Источники 
 OlimpBase 

Международные спортивные соревнования в Нови-Саде
Соревнования по шахматам в Югославии
Шахматные олимпиады
1990 год в шахматах
1990 год в Сербии
Шахматы в Сербии